Современная архитектура (журнал) — архитектурный журнал, издававшийся в СССР в 1926—1930 годах.
 Architecture Now — журнал современной архитектуры на английском языке